Let's Dance puede referirse a:

 Música
 Let's Dance (álbum de David Bowie), un álbum de 1983 de David Bowie.
 "Let's Dance" (canción de David Bowie), una canción de ese álbum.
 "Let's Dance" (canción de Chris Montez), un sencillo de 1962 de Chris Montez.
 "Let's Dance" (canción de Five), un sencillo de 2001 de Five
 "Let's Dance", una canción de 1999 de Hezekiah Walker.
 Let's Dance (álbum de Nikki Webster), un álbum de 2004 de Nikki Webster.
 "Let's Dance" (canción de Nikki Webster), una canción de ese álbum.
 "Let's Dance", una canción de 2007 de Vanessa Hudgens del álbum V.
 "Let's Dance" (canción de Miley Cyrus), un sencillo promocional de 2007/2008 de Miley Cyrus lanzado en Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus.
 "Hot Stuff (Let's Dance)", un sencillo de 2007 de Craig David.
 Let's Dance, el tema de tono swing de 1935 de Benny Goodman, basado en Invitation to the Dance de Carl Maria von Weber.

 Otros usos
 Let's Dance (radio), un programa radial de 1934–35 de NBC.
 Let's Dance (película de 1950), una película de 1950 protagonizada por Betty Hutton y Fred Astaire.
 Let's Dance (película de 2007), una película francesa de 2007 (título original: Faut que ça danse!)
 Let's Dance (película de 2009), una película de Bollywood de 2009.
 Let's Dance, las versiones alemana, eslovaca y sueca del show de televisión Bailando con las estrellas.
 Let's Dance 2010, la temporada 2010 de la versión sueca.
 Let's Dance for Comic Relief, un programa de concursos buscatalentos de BBC One en apoyo de Comic Relief.